Federigo De Larderel – politico italiano, figlio di François Jacques de Larderel
 François Jacques de Larderel – ingegnere e imprenditore francese
 Florestano de Larderel – politico italiano

Architettura 
 Cappella de Larderel – cappella situata vicino alla Chiesa di San Matteo a Livorno
 Palazzo de Larderel – palazzo di Livorno
 Teatro De Larderel – teatro situato a Pomarance, in provincia di Pisa
 Villa De Larderel – villa di Pozzolatico, in provincia di Firenze